Салазкин — фамилия. Известные носители:
 Салазкин, Аркадий Сергеевич (1870—?) —  касимовский городской голова, член Государственной думы от Рязанской губернии.
 Салазкин, Сергей Сергеевич (1862—1932) — российский биохимик, министр народного просвещения во Временном правительстве, директор Института экспериментальной медицины.